IME peut signifier :
 institut médico-éducatif ;
 Institut monétaire européen, le prédécesseur de la Banque centrale européenne ;
 Input Method Editor (en français, méthode d'entrée), un composant d'un système d'exploitation permettant de saisir des caractères complexes comme les caractères chinois ;
 Institut de management et de l'entrepreneuriat, une école supérieure privée située à Douala au Cameroun ;
 Ingénierie des médias pour l'éducation, un master proposé par l'Université de Poitiers ;
 I Mother Earth, un groupe de rock alternatif canadien ;
 Institut de médecine environnementale, un institut de recherche et de transfert de compétences ;
 Institut du mentorat entrepreneurial, un service de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris ;
 Installations de maturation et d'élaboration ; 
 , un système inclus par Intel dans tous les processeurs Intel depuis 2008.